Жак-Леонард Майе (; 12 июля 1823, Париж, Франция — 14 февраля 1894, Париж, Франция) — французский .

Биография 
Майе мастер скульптуры в неоклассическом стиле, родился в Париже, в семье плотника. В раннем детстве обучался в художественной школе Святого Антуана. В октябре 1840 года в возрасте семнадцати лет поступает в Национальную школу изящных искусств, где учится вместе с будущими знаменитыми скульпторами Жан-Жак Фешером и Пьером Филиппом Томиром в мастерской у Жан-Жака Прадье.

В 1847 году он получает Римскую премию, и четыре года как pensionnaire проводит во французской Академии в Риме, которая дала ему продвижение в карьере скульптура.

По его возвращению в Париж в 1853 году, он принимает участие в нескольких  Парижских Салонах и выставках, которые приносят ему награды признание и успех. Майе начинает большую работу над орнаментами для дворца Лувра, ратуши и Дворца Garnier.
Он также  интересуется техническими аспектами искусства и изобрел процесс полихромирования для работ, выпускаемых серийно.

Жак Май похоронен в Париже на кладбище Père-Lachaise.

Творчество 

Похороненные на кладбище Пер-Лашез